Yurt — ou ger; tenda usada por povos nómadas mongóis e da Ásia Central
Ger (Catalunha) — município da Espanha
Grupo Especial de Reação — grupo da Polícia Civil do Estado de São Paulo, Brasil

Comunas francesas
Ger (Altos Pirenéus)
Ger (Mancha)
Ger (Pirenéus Atlânticos)

Desambiguações de topônimos